FDN est un sigle qui peut désigner :

en anglais
  ;
 French Data Network ;
  ;
  ;
  ;

en espagnol
  ;

en français
  ;
  ;
  ;
 .

FDN est un code qui peut désigner :
 .

Code OACI